Мака Чичуа (, родилась 31 марта 1971 в Тбилиси) — грузинская актриса, художница, визажист и певица, супруга президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Карьера 
Мака снимается в кино и играет в Тбилисском театре имени Коте Марджанишвили. Наряду с этим является судьёй в шоу талантов «Ничиери» на телеканале «Рустави 2». Регулярно посещает и организует различные художественные (в том числе детские) выставки, посвящённые актуальным темам.

Фильмография 
 Пасхальный ягнёнок 1988
 Житие Дон Кихота и Санчо 1989
 Солнце неспящих 1992
 День 1993
 Улыбайся 2012

Семья 
У Маки трое детей — приёмная дочь Анна (дочь Георгия Маргвелашвили от первого брака) и родные дети Маша и Теймураз (Темо). С Георгием Мака встречалась несколько лет, затем состояла в гражданском браке. Официально Мака и Георгий поженились 10 сентября 2014 года в Душети, Анна и Маша были свидетелями на свадьбе. Сын Теймураз родился 2 февраля 2015 года. Имя сыну дали в честь отца Георгия Маргвелашвили.

Брат Маки Чичуа, Михаил Мгалоблишвили, был трижды судим, в том числе за покушение на убийство, совершённое группой лиц, а также за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Geocinema.ge  
 

Супруги президентов Грузии